Charles Grawitz (1804-1852, pasteur français
 Madeleine Grawitz (1911-2008), juriste et sociologue française
 Ernst-Robert Grawitz (1899-1945), médecin allemand

Patronyme allemand
Patronyme français